Giovanni Cornaro (1556–1629) – doża Wenecji w latach 1624–1629
 Giovanni Cornaro (1647–1722) – doża Wenecji w latach 1709–1722
 Giovanni Cornaro (1720–1789) – włoski kardynał